Димитровский:

Топоним 
название населённых пунктов в России:
 Димитровский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Димитровский — посёлок в Илекском районе Оренбургской области.

Фамилия 
 Димитровский, Владимир (род. 1988) — македонский футболист.
 Димитровский, Драган (род. 1977) — македонский футболист.

См. также 
 Димитровский мост